Kinston kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Kinston (Alabama)
Kinston (North Carolina)